Формига () — прозвище ряда бразильских футболистов.

Известные носители:
 Камарго, Афродисио Шавьер (1895—1974) — бразильский футболист; выступал за «Ипирангу» и «Паулистано».
 Феррейра де Агияр, Франсиско (1930—2012) — бразильский футболист, полузащитник, тренер; выступал за «Крузейро», «Сантос» и «Палмейрас».
  (Миралдес Масиэл Мота; род. 1978) — бразильская футболистка, полузащитник, участница 7 Олимпийских игр.